Бере́жа — гидроним и топоним в России и Белоруссии.

Населённые пункты 
 Бережа — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Водные объекты 
 Бережа — река в России, протекает в Рамешковском и Бежецком районах Тверской области.
 Бережа — река в Белоруссии, левый приток Дисны. Протекает в Миорском и Шарковщинском районах Витебской области.
 Береже (Бережа) — озеро в Браславском районе Витебской области Белоруссии.

Другое 
 Бережа — железнодорожный остановочный пункт в Дзержинском районе Минской области.